Special Cases  — це перший сингл гурту «Massive Attack», з альбому 100th Window, який був випущений у 2003 році.

Композиції 
CD
"Special Cases" (Radio Edit) 	3:49	
	 	"Special Cases" (Akufen Remix) 	9:58	
	 	"I Against I" 	5:41	
Відео:	 	Special Cases (Video Version 2) 	5:13
12"
"Special Cases (Akufen Remix)" – 9:56
"Special Cases (Luomo's Casing)" – 7:56
DVD
"Special Cases" (Video Version 1) – 5:09
"Special Cases" (radio edit) – 3:46
"Special Cases" (Akufen Remix) – 9:56
"Special Cases" (Luomo's Casing Edit) – 4:43

Посилання 
 

Сингли 2003
Пісні Massive Attack